35-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 1 апреля 1934 года.

Участники 
Стартовало 120 велогонщиков, финишировало - 54.

Маршрут

Ход гонки

Результаты  
Гонка изначально выиграна французом Роже Лапебье. Однако через несколько минут после финиша он был дисквалифицирован  за то, что в нарушение правил из-за поломки поменял свой велосипед, позаимствовав  женский велосипед одной из болельщиц, стоявшей на обочине дороги, и продолжил гонку.  Позже он снова поменял велосипед на гоночный. 

Победителем гонки во второй раз подряд был объявлен финишировавший вторым бельгийский велогонщик Гастон Ребри.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1934 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1934 на CycleBase
 
 
  
 Париж — Рубе 1934 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1934 на Velolive